Polzer ist der Familienname folgender Personen:

  Anja Polzer (* 1984), deutsches Model, Reality-TV-Teilnehmerin und PR-Managerin
 Annette Polzer (* 1960), deutsche bildende Künstlerin
 Arthur Polzer-Hoditz (1870–1945), österreichischer Beamter, Schriftsteller und Maler
 Aurelius Polzer (1848–1924), österreichischer Dichter und Schriftsteller
 Esther Weitzel-Polzer (* 1950), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Franz Polzer (Architekt) (1875–1930), österreichischer Architekt, Stiftsbaumeister, Künstler und Landschaftsarchitekt
 Franz Polzer (* 1929), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Gertrude Deninger-Polzer (* 1936), deutsche Religionswissenschaftlerin und Religionstheologin
 Joachim Polzer (* 1962), deutscher Medienhistoriker, Verleger, Publizist und Festivalgründer
 Ludwig Polzer-Hoditz (1869–1945), österreichischer Anthroposoph und Publizist
 Oliver Polzer (* 1972), österreichischer Sportmoderator
 Renate Polzer (* 1947), österreichische bildende Künstlerin und Kulturorganisatorin

Siehe auch:
 Kulturverlag Polzer